Квіти-символи штатів США — список рослин, які офіційно визнані символами штатів. Деякі штати мають кілька символів. Наприклад, квітка Алабами — Камелія японська (), а дика квітка — Гортензія дуболистна ().

Посилання

Джерела 
 USDA list of state trees and flowers
 List of state flowers 

Національні символи США